Двухвостка:

 Двухвостки — народное название насекомых из отряда уховёрток (кожистокрылых), см. также уховёртка обыкновенная, уховёртка прибрежная.
 Двухвостки, или вилохвостки () — отряд шестиногих.
 Двойчатка, или двухвостка, — рыболовная снасть, состоящая из двух свитых между собой пучков щетины, связанных толстыми концами вместе.